This Modern Age – film del 1931 diretto da Nicholas Grindé (Nick Grinde)
This Modern Age – cortometraggio del 1946 prodotto dalla Rank Organisation